12-й чемпионат Узбекистана по футболу 2003 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 3-х группах (с участием 10 клубов) в ноябре 2003 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Янгиере.

Группа В 
Матчи проводились в Сариасии.

Группа С 
Матчи проводились в Намангане.

 «Динамо Гастрол» (Андижан) отказалось от участия.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2003
 Кубок Узбекистана по футболу 2002/2003
 Первая лига Узбекистана по футболу 2003

Ссылки 
 Uzbekistan 2003

2003
Спорт в Узбекистане в 2003 году